Die Saison 1996/97 war die erste Spielzeit der Superliga. Den Meistertitel sicherte sich zum ersten Mal Torpedo Jaroslawl, während Spartak Jekaterinburg und Molot-Prikamje Perm in die Wysschaja Liga abstiegen.

Hauptrunde

Modus 
Die 26 Mannschaften der Superliga spielten zunächst in der Hauptrunde in einer West- und einer Ost-Konferenz mit jeweils 13 Mannschaften, wobei jede Mannschaft 24 Saisonspiele bestritt. Die zehn bestplatzierten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich schließlich für die Finalrunde, deren 16 bestplatzierten Mannschaften sich für die Play-offs qualifizierten. Die drei Letzten jeder Konferenz mussten gegen die vier besten Zweitligisten in einer Doppelrunde um den Klassenerhalt spielen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Playoffs 
Die Achtel-, Viertel- und Halbfinale, sowie das Spiel um Platz drei wurden im Modus Best-of-Three, das Finale im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Playoff-Baum 

Spiel um Platz 3: HK Metallurg Magnitogorsk – Salawat Julajew Ufa 1:2

Russischer Meister

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (ru.)

Saison der Superliga (Russland)
Eishockeysaison 1996/97